Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen steht für:

 Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, Märchen der Brüder Grimm
 Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (2014), deutscher Film von Tobias Wiemann